GLM steht als Abkürzung für:

 Verallgemeinerte lineare Modelle ( Generalized Linear Models), eine Verallgemeinerung des klassischen linearen Regressionsmodells
 General Linear Model,  Allgemeines lineares Modell, ein Modell aus der Statistik
 GLM, Tonträgerunternehmen GLM Music GmbH und der angegliederte Verlag GLM Musikverlag e.K.
 Granatwerfer, siehe HK AG36
 OpenGL Mathematics, eine Programmbibliothek

GLM